Termin glikogenaza ima više značenja.

 Alfa amilaza, enzim
 Beta amilaza, enzim